Constantino II (317-340) — imperador romano também conhecido como Flavius Claudius Constantinus

Constantino II da Arménia (?-1129) — rei arménio da Cilícia

Constantino II da Bulgária (1397-1422) — imperador búlgaro

Eskender (1471-1494) — imperador etíope, também conhecido como Constantino II, Kwestantinos II ou Alexandre da Etiópia

Constantino II da Grécia (1940-) — último rei da Grécia, deposto em 1973

Constantino II da Escócia (c. 879-952) — rei escocês

Antipapa Constantino II (767-768)

 Constantino II de Constantinopla (754 - 766)

Desambiguações de antropônimos